Ана Хајд ( је била војвоткиња од Јорка.

Рођена је 22. марта 1638, у Виндзору, као ћерка Едварда и Френсис Хајд. За Џејмса Стјуарта се удала 3. септембра 1660. и тако добила титулу војвоткиње од Јорка. Имала је око деветоро деце, од којих су само Мери, Џејмс, Едгар и Ана преживели. Током њене последње трудноће јој је дијагностикован рак дојке. Само неколико седмица након рођења последњег детета, Ана је умрла. Њене две ћерке Ана и Мери су наследили енглески и шкотски трон. Млађа ћерка је ујединила Енглеску и Шкотску, и створила Велику Британију.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1638.
Умрли 1671.
Војвоткиње од Јорка